Berlinguer è un cognome sardo (di origine catalana e più anticamente francone e longobarda), che si può riferire fra l'altro a:

Persone 
Bianca Berlinguer (1959) – giornalista italiana, figlia di Enrico (1922-1984)
Enrico Berlinguer (1850-1915) – avvocato e politico italiano, fondatore nel 1891 della Nuova Sardegna
Enrico Berlinguer (1922-1984) – politico italiano, figlio di Mario, segretario del PCI
Gerolamo Berlinguer (1792-1869) – militare italiano
Giovanni Berlinguer (1924-2015) – politico italiano, figlio di Mario e fratello di Enrico (1922-1984)
Giuliana Berlinguer (1933-2014) – regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana, moglie di Giovanni
Luigi Berlinguer (1932) – politico italiano docente universitario e politico, cugino di Enrico (1922-1984) e Giovanni, Ministro della Pubblica Istruzione dal 1996 al 2000
Mario Berlinguer (1891-1969) – avvocato e politico italiano, figlio di Enrico (1850-1915)
Sergio Berlinguer (1934-2021) – diplomatico e politico, fratello di Luigi, segretario generale della Presidenza della Repubblica dal 1987 al 1992

Altro 
Berlinguer e il Professore – libro del 1975 di Gianfranco Piazzesi
Berlinguer ti voglio bene – film commedia del 1977 di Giuseppe Bertolucci
Riforma Berlinguer – riforma dell'ordinamento scolastico varata con la legge 10 dicembre 1997, n. 425, per opera di Luigi Berlinguer

Pagine correlate
 Berlingeri